Боталово — название населённых пунктов:

 Боталово — деревня в городском округе городе Бор Нижегородской области.
 Боталово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Боталово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Боталово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Боталово — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Другое 
 Боталово — жилой район (группа микрорайонов) в городе Бор Нижегородской области.